Chapel of the Good Shepherd ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Chapel of the Good Shepherd (New York), NRHP-Nr. 72000865
 Chapel of the Good Shepherd (North Carolina), NRHP-Nr. 77001013